gamma1 Caeli
 gamma2 Caeli